Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 70-es, továbbá 70A jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 70-es trolibusz (Budapest)
 70A trolibusz (Budapest)megszűnt